Az 1998-as Tippeligaen volt az 54. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Norvégiában.

A címvédő a Rosenborg volt. A szezont újra a Rosenborg csapata nyerte, a bajnokság történetében tizenharmadjára.

Tabella

Osztályozó 
A Kongsvinger csapata nyert 7–2-es összesítéssel a Kjelsås ellen

Eredmények
 1. mérkőzés: Kongsvinger 2–2 Kjelsås
 2. mérkőzés: Kjelsås 0–5 Kongsvinger

Meccstáblázat

Statisztikák

Góllövőlista

Jegyzetek

További információk 
 

Norvég labdarúgó-bajnokság
Eliteserien szezonok